Ка́менец-Подо́льский () — город в Хмельницкой области Украины, административный центр Каменец-Подольского района и Каменец-Подольской городской общины.

Исторически главная административно-территориальная единица Западного Подолья, в 1434—1941 годах (с перерывами) — центр воеводства, наместничества, губернии, округа, области. Один из главных центров исторического региона Подолье. Значительный экономический, образовательный, культурный и туристический центр, один из древнейших городов современной Украины.

Название города 
Каменец-Подольский — (; ; идиш: קאָמענעץ (Коменец) — с XI века был известен как Каменец () от (восточнославянского — «камень»), что было связано со скальным характером грунта местности.

В более поздних источниках и летописях появляется новое, двойное название — Каменец-Подольский, с упоминанием во второй части Подолья (;  — «долина, низина», также известное в русских летописях как «Понизье») — местонахождения города, что было необходимо для отличия Каменца от имевших идентичное название городов, в частности Каменца-Литовского. В конце XIX — начале XX вв. город носил название «Каменец-Подольск».

География 
Расположен в центре Волыно-Подольской возвышенности (48° 25' северной широты, 26° 32' восточной долготы) в 101 км от Хмельницкого. Через город протекает река Смотрич, создавая скалистым каньоном своего русла омега-образную петлю. На территории образованного каньоном полуострова расположен Старый город — древний историко-культурный комплекс. Старый город состоит из старинных архитектурных построек, отражающих культуры народов, проживавших здесь в разное время.

Средняя годовая температура в городе +9 °C.

История 

В 1362 году Каменец был захвачен литовским князем Ольгердом с целью приобретения влияния на русских землях. Осознав преимущества географического положения города, литовцы начинают укреплять город каменными фортификационными сооружениями. С этого времени в городе закрепляются три общины, русская по праву наследия, литовско-польская по праву силы и армянская по праву строительства города. Каждая пользовалась своей культурой и правом на самоуправление. И в 1374 году литовские князья Александр и Юрий Кориатовичи, основатели крепости и племянники Ольгерда, провозглашают магдебургское право, город становится центром Подолья и освобождается от налогов. Упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» (конец XIV века). С 1393 года город несколько раз переходил из рук литовцев к полякам и наоборот. В 1463 году Каменец-Подольский был провозглашён Королевским городом Польши. В 1434—1793 годах был центром Подольского воеводства в составе Малопольской провинции.

Старый Каменец-Подольский — город-крепость, стоящий на каменном плато с высокими уступами в петле реки, мост, который охраняет огромная оборонительная внешняя цитадель с утёсами, образующая при этом единый оборонительный комплекс с городом, наводящий ужас на захватчиков более 500 лет. Город имел важнейшее геополитическое значение на границе христианской и мусульманской культур, играл значительную роль щита в спасении Европы от монголо-татарских набегов. За всю свою историю взять крепость в бою не удалось ни одной армии, власть менялась лишь с помощью банального обмана и военных диверсий.
В средние века Каменец был крупным ремесленным и торговым центром, по своему развитию стоял в одном ряду с такими городами, как Львов и Киев. В 1672 году Подолье было оккупировано, а город подвергся длительной осаде и в результате подписания Бучачского мира был сдан трёхсоттысячному турецкому войску Османской империи и примкнувшим к ним казакам гетмана Дорошенко, воевавшего против Речи Посполитой. Костёлы и церкви в городе были обращены в мечети, мальчики отобраны в янычары, а мирные жители частью уничтожены, частью захвачены в рабство. Такой союз вызывал негодование народа и недовольство казаков левобережной Украины.

В то время турки в Каменце усовершенствовали мост, соединяющий город с цитаделью, каменные подпорки арочного типа были расширены и заложены полностью, мост приобрёл вид перешейка между плато. Он по сей день действующий и называется Турецкий мост.

В 1682 году Польша нарушила мирный договор, вступившись за Австрию. К этой коалиции против Османской империи постепенно присоединились Венеция и Россия. Последующие годы армии османов терпели поражения по разным фронтам. Поляки, завоевав земли Молдавии, смогли отрезать Каменец-Подольский от османских территорий, и в 1699 году, после подписания Карловицкого мира, город спешно возвращён Речи Посполитой.

В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, вместе со всей правобережной Украиной отошёл к Российской империи (в 1795—1797 годах — центр Подольского наместничества, в 1797—1917 годах — в Подольской губернии).

В 1918—1921 годах — главный центр формирования войск и дислокации военного руководства Украинской Народной Республики, последний оплот войск Симона Петлюры, пока город не заняли большевики.

При советской власти — крупный промышленный город. В 1937—1941 годах — областной центр (Каменец-Подольская область). В марте 1941 года административный центр области перенесён в Проскуров (ныне Хмельницкий), но до 1954 года область продолжала называться Каменец-Подольской. С июня 1941 года по март 1944 года город был временно оккупирован немецкими войсками. В 1954 году Проскуров был переименован в Хмельницкий, а Каменец-Подольская область — в Хмельницкую. С 1991 года— в составе независимой Украины.

Имеется национальный университет, основанный в 1918 году. Главная достопримечательность — Старый замок Каменца-Подольского.

Население 
Численность населения города на 1 сентября 2016 года составляла  наличного населения (из них ). При этом численность населения города на 1 января 2020 года составила .

По национальному составу до начала XX века в городе преобладало еврейское население. По разным оценкам — около 17 тысяч из общей численности около 38 тысяч.

Динамика численности населения

Внешние транспортные коммуникации 
Попасть в город из Киева проще всего по дорогам , ,  и , через Житомир, Хмельник, Летичев, и Хмельницкий, а со стороны западной Украины — из Тернополя сначала по  до Хмельницкого, а затем по . Альтернативный, не самый быстрый для автостопа, но интересный путь из Тернополя пролегает через Чортков и Скалу-Подольскую по дорогам  и . По железной дороге до станции Каменеца добраться можно пригородным поездом из Хмельницкого или прямым пассажирским, а также скорым из Киева. Также теперь после согласования с Молдовой, через Каменец проходит маршрут поезда 118Л «Буковина» Черновцы — Киев.

Гостиницы, питание, транспорт 
В городе большое количество маленьких частных отелей. Можно также поселиться на съёмной квартире. Общественный транспорт — автобусы и маршрутные такси. Вызов такси по телефону бесплатный.

В середине 1990-х годов в Каменце-Подольском планировался пуск троллейбуса, но местные власти проект заморозили, и готовая на 80 % инфраструктура троллейбуса была демонтирована.

Достопримечательности 

Каменец-Подольский — один из древнейших городов Украины. Благодаря уникальному сочетанию историко-архитектурного, градостроительного наследия, ландшафта каньона реки Смотрич, «Старый город» объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. Количество памятников архитектуры XI—XIX веков насчитывает около 200 зданий и сооружений. Мощные оборонительные укрепления «Старого города», крепость и крепостной мост, Турецкий бастион, соединение культовых сооружений разных религий оставляют неповторимое впечатление. Учитывая богатое архитектурно-историческое наследие «Старого города», национальной комиссией Украины по делам ЮНЕСКО в мае 1994 года было рекомендовано включить его кандидатом в реестр мирового культурного наследия.

Самая большая ценность — практически полностью сохранившийся исторический центр без вкраплений архитектуры XX века. Главная городская достопримечательность — старинная крепость, первые постройки которой относятся к XI—XII векам, а основные укрепления — к XVI—XVII векам. Оборонительные укрепления в Каменце-Подольском считаются прекрасным образцом лучших фортификаций Восточной Европы.

Другие хорошо сохранившиеся исторические сооружения: Кафедральный костёл Святых Апостолов Петра и Павла (XVI—XVIII века), турецкий минарет, францисканский костёл (XIV—XVIII века), городская ратуша (XIV—XIX века), армянская Николаевская церковь (XIV век). Действуют два выставочных зала; музеи: этнографии (Замковая, 1), исторический (Иоанно-Предтеченская, 2), художественный (Пятницкая, 11). Ботанический сад. Представляет интерес и так называемая «Руська брама». Старый центр находится на полуострове, окружённом каньоном, по дну которого протекает река Смотрич, приток Днестра. Старый Город соединён с центральной частью города Новоплановым мостом.

С недавних пор достопримечательностью Каменца-Подольского, как и до революции, стал восстановленный Александро-Невский собор в неовизантийском стиле.

С армянской диаспорой связаны такие достопримечательности, как Армянский рынок, Армянский бастион, Армянский колодец.

На улице Шевченко находится Каменец-Подольский парк, заложенный в 1867 году.

Местные праздники и фестивали 

 Respublica (фестиваль уличного искусства)
 Открытие туристического сезона
 Технопарк Каменного периода
 День города «Каменец древний сердце Подолья»
 Аквадром
 Terra Heroica
 Земля Героев
 «Остання Столиця» — фестиваль реконструкции 1919 года в городе
 Фестиваль воздухоплавания
 Праздник Семи культур
 Праздник «Пластовый ветер»
 Детские миротворческие игры Checkpoint
 Фестиваль GANS Fest & Child (Jeremy Star) (new 2012)
 Всеукраинский брейкинг чемпионат «Animal Funk»

В литературе 

Художественное описание обороны Каменца против турок дается в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский».

В городе Каменец-Подольский происходит действие известного романа-трилогии Владимира Беляева «Старая крепость».

Быт города Каменца-Подольского и местной духовной семинарии подробно отражён в романе-хронике «Люборацкие» украинского писателя Анатолия Свидницкого (1834—1871), бывшего в своё время воспитанником этой семинарии.

Город Каменец-Подольский и его описание также упоминается в серии «Ирка Хортица — суперведьма!», в книгах «Колдовской квест» и «Магия без правил» авторов Илоны Волынской и Кирилла Кощеева.

Воинские объединения, соединения, части 
С 16 сентября 1939 года в городе располагалось управление Каменец-Подольской армейской группы Украинского фронта во время Польского похода РККА.

В сентябре 2012 года в городе был создан 11-й понтонно-мостовой батальон украинской армии.

Кроме того, в городе находится Центр разминирования Главного управления оперативного обеспечения вооружённых сил Украины.

Известные каменчане 
 См. :Категория:Персоналии:Каменец-Подольский

Примечания

Литература 
 
 Kamieniec Podolski// Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa : Filip Sulimierski i Władysław Walewski, 1882. — T. III : Haag — Kępy. (пол.) — S. 748—763.

Ссылки 

 Сайт городского совета
 Каменец-Подольский сайт «Каменца Нет» 
 
 
 
 Сферические 3D туры по достопримечательностям Каменец-Подольского
 
 История Еврейской общины Каменец-Подольского
 Каменец-Подольский: рассказ от путешественника
 Кам’янець-Подільський: PDF-путівник.

 
 

 
Города Древней Руси
Города Подольской губернии
Города Хмельницкой области
Города из Списка русских городов дальних и ближних